Zdzisław Jaworski (dyplomata)
 Maria Włodzimierz Jaworski